Kirjat () ist häufiger Bestandteil israelischer Ortsnamen. So etwa in:
 Kirjat Anawim („Stadt der Weintrauben“)
 Kirjat Arba („Stadt der Vier“)
 Kirjat Arje (Arje-Stadt), nach Arje Shenkar, (1877–1959)
 Kirjat Ata
 Kirjat Bialik („Bialik-Stadt“, nach Chaim Nachman Bialik)
 Kirjat Chaim („Chaim-Stadt“, nach Chaim Arlosoroff)
 Kirjat Ekron
 Kirjat Elieser („Elieser-Stadt“, nach Elieser Kaplan, Stadtteil von Netanja)
 Kirjat Gat („Stadt der Weinpresse“)
 Kirjat haJovel („Jubiläumsstadt“, zum Gedenken an den 50. Jahrestag der Gründung des Jüdischen Nationalfonds)
 Kirjat Jam („Meeresstadt“)
 Kirjat-Jearim („Stadt der Wälder“)
 Kirjat Mal’achi
 Kirjat Matalon
 Kirjat Mosche (Stadtteil von Jerusalem)
 Kirjat Mattersdorf
 Kirjat Menachem (Stadtteil von Jerusalem)
 Kirjat Motzkin („Motzkin-Stadt“, nach Leo Motzkin)
 Kirjat Netafim
 Kirjat Ono (Stadtteil von Tel Aviv, benannt nach dem biblischen Tal „Ono“, Nehemia 6, 2)
 Kirjat Schmona („Stadt der Acht“)
 Kirjat Schmuel („Schmuel-Stadt“, nach Schmuel Salant, Stadtteil von Jerusalem)
 Kirjat Sefer
 Kirjat Tiw’on